Yakuza () також відома в Японії як Ryū ga Gotoku ( ()) —  японська франшиза відеоігор, створена, що належить і видається компанією Sega. Франшиза включає в себе елементи пригодницьких, beat 'em up та рольових ігор.

Сюжетною основою кожної частини франшизи, як правило, є кримінальна драма, сюжетні лінії якої натхненні фільмами про якудзу та японськими кримінальними драмами преміленіального періоду. Найчастіше головним героєм є Кадзума Кірю, колишній якудза, пов'язаний з кланом Тодзьо, що базується в Канто. Хоча Кірю часто працює з лідерами клану Тодзьо, щоб запобігти змовам, спрямованим проти них, основною темою серіалу є його бажання залишити якудзу назавжди і почати все спочатку, виховуючи сиріт і намагаючись асимілюватися в цивільному житті. Ігровий процес Yakuza / Like a Dragon полягає в тому, що гравець керує Кірю (або іншим персонажем, залежно від назви) у відкритому світі, де він може битися з випадковими групами панків і гангстерів, виконувати побічні місії та завдання, щоб заробити досвід і гроші, вчитися новим рухам у неігрових персонажів (NPC), їсти і пити в різних ресторанах, відвідувати клуби хостес і кабаре, займатися ремеслом і брати участь у різноманітних міні-іграх, таких як гольф, боулінг, бейсбол, відеоаркади, караоке та азартні ігри, включаючи покер, блекджек, Сі-ло і Кой-Кой.

Франшиза стала комерційним успіхом, і станом на 2021 рік Sega повідомила, що серія відеоігор була продана в цілому 19,8 мільйона одиниць у фізичних і цифрових продажах з моменту її дебюту в 2005 році. Високі продажі ігор на оригінальному японському ринку призвели до розширення франшизи на інші медіа, включаючи екранізації.

Ігровий процес 
Усі ігри серії Yakuza / Like a Dragon - це суміш бою, історії та дослідження. Головний герой випадковим чином зустрічає ворогів на своєму шляху, що викликає бій. У поєдинках персонаж використовує прийоми рукопашного бою, застосовуючи комбо, захоплення, кидки і завершальні рухи, а деякі ігри дозволяють персонажу вибирати і використовувати кілька бойових стилів. Гравці також можуть хапати довколишні об'єкти на вулиці, щоб бити ворогів. Незважаючи на акцент на рукопашному бою, зброю можна отримати і використовувати, хапаючи зброю, що впала з ворогів, або купуючи її у збройових крамницях. Деякі персонажі, такі як Горо Мадзіма і Тацуо Сінада, мають бойові стилі, зосереджені на їхній фірмовій зброї, яка має безмежну міцність. Перемога в деяких з цих битв може призвести до отримання грошей або предметів, які можна продати або використати для купівлі обладнання чи різноманітних предметів у магазинах, азартних ігор або для гри в міні-ігри. Битви закінчуються швидше, якщо знищувати ворогів за допомогою потужних рухів, які називаються тепловими діями, що вимагають заповнення "теплового датчика", щоб стати придатними для використання. Деякі з них, як правило, включають швидкі події. Під час бою персонаж отримує очки досвіду, які можна використати, щоб покращити свої показники та стати сильнішим бійцем. Сьома частина серії, Yakuza: Like a Dragon, включає нову бойову систему, де персонаж гравця вербує членів партії, щоб битися разом з ними в покрокових рольових боях проти ворогів, а також грати разом з ними в міні-іграх. Завдяки своєму успіху, Sega підтвердила, що майбутні ігри продовжать використовувати покроковий геймплей, в той час як серія Judgment збереже екшен-геймплей попередніх ігор. Однак твердого плану не існує, тип геймплею обирається залежно від того, що вважається найкращим для сюжету.

Серія має велику кількість підісторій, які є побічними місіями, що часто доповнюють основну історію. Вони дають гравцеві додатковий досвід. Існує багато міні-ігор, Yakuza: Like A Dragon містила в цілому 24 різні міні-ігри. Ігри варіюються від таких видів діяльності, як боулінг, дартс та аркадні ігри, до набагато складніших, таких як професії, на які може знадобитися кілька годин протягом кількох сесій. Приклади включають:
 Бої в Колізеї: гравець б'ється в трираундових міні-чемпіонатах проти різних супротивників у різних випробуваннях, щоб заробити очки, які можна витратити на унікальні предмети.
Виготовлення зброї/спорядження: гравець повинен знайти різні компоненти та креслення, щоб виготовити потужне та різноманітне спорядження та зброю.
Управління клубом кабаре: гравець керує клубом хостес у трихвилинних сесіях і намагається заробити якомога більше грошей, поєднуючи потрібну дівчину з потрібним клієнтом і швидко реагуючи на їхні заклики про допомогу. Вони також беруть участь у батлах проти інших хостес-клубів.
Pocket Circuit - міні-гра, в якій кишенькові машинки (подібні до ігрових автоматів, але обмежені смугою руху та самохідні, подібно до лінійки масштабних моделей Mini 4WD від Tamiya) змагаються одна проти одної. І в Yakuza 0, і в Yakuza Kiwami є кілька гоночних серій, а також низка побічних історій, пов'язаних з цією міні-грою.
 Клуби хостес/кабаре: сюди входять розмови з дівчатами-хостес, щоб заповнити їхній "любовний" рейтинг, а також замовлення правильної їжі/напоїв, купівля подарунків і носіння правильних аксесуарів, щоб догодити їм якомога більше, аж до того, як їх запросять на побачення. Це був один із багатьох аспектів, які суперечливо вирізали із західного релізу Yakuza 3, що призвело до критики компанії Sega за ігнорування бажання західних геймерів долучитися до японської культури. Цей контент було відновлено у ремастерованій версії. 
 Club Sega - віртуальне відтворення реальної мережі аркад Sega, що включає в себе такі ігри, як ловці НЛО, дартс та ігрові емуляції класичних аркад Sega, таких як Fantasy Zone та Virtua Fighter. Доступні ігри відрізняються в кожній частині серії.
У більшості ігор з'являється постійний супербос, відомий як Амон. Залежно від гри, їх може бути більше одного. Наприклад, у Yakuza 5 є Амон для кожного ігрового персонажа, включно з версією ідола, з яким Харука може зіткнутися в бою.

Ігри 
Станом на 2022 рік серія Yakuza / Like a Dragon включає вісім основних ігор, випущених у хронологічному порядку (за винятком приквелу Yakuza 0), причому кожна нова частина продовжує події попередньої. Існує також кілька спіноффів, в яких грають інші головні герої, або ж вони мають інше місце дії.

За винятком Kurohyō: Ryū ga Gotoku, яку розробила Syn Sophia, та Streets of Kamurocho, яку розробила Empty Clip Studios, усі ігри були розроблені командою дослідників Sega's CS1 R&D, пізніше перейменованою на Ryū ga Gotoku Studio.

Основна серія 

Сюжети ігор отримали своє натхнення від популярного в Японії жанру кримінальної драми про якудзу. Сюжети перших двох ігор були ухвалені з новелістом Хасе Сеішу, чиї книги отримали екранізацію в японському кіно.

Yakuza 0: Дія відбувається у 1988 році, Кір'ю Казума ще молодий та низькоранговий якудза, якого підставляють за вбивство людини на порожній ділянці в серці Камурочо. Щоб захистити себе на близьких йому людей, він намагаться знайти справжнього вбивцю. Тим часом в Осаці Маджима Ґоро хоче повернутися в Якудзу, з якої його вигнали 3 роки тому, але для цього він мусить вбити молоду сліпу дівчину. Він не може цього зробити і тому клянеться собі захищати її від якудзи.
Yakuza/Yakuza Kiwami: Історія Кір'ю Казуми, колишнього якудзи, який перебував у в'язниці з 1995-го по 2005-ий роки. Він взяв на себе провину за вбивство Патріарха сім'ї якудзи, щоб захистити свого клятвенного брата Нішікіяму Акіру та Юмі Савамуру, у яку Кір'ю закоханий. Після звільнення він дізнається, що у клану Тоджо викрали 10 мільярдів єн, а Юмі, яку він захистив 10 років тому, зникла безвісти.
Yakuza 2/Yakuza Kiwami 2: Через рік після подій попередьої гри Кір'ю дізнається про те, що насувається кривава війна з ворожим кланом під назвою "Альянс Омі". Патріарха клану Тоджо вбивають, а Кір'ю вимушений повернутися в Якудзу щоб запобігти смерті невинних людей.
Yakuza 3: Дія відбувається у 2009 році, Кір'ю Казума працює у власному сирітському притулку в Окінаві. Він дізнається, на місці притулку планують відкрити розважальний район, а також побудувати військову базу. Проти цього виступає Дайґо Доджима, патріарх Тоджо клану, який отримує серйозне поранення. Кір'ю вимушений повернутися в Токіо, знайти відповідальних за напад на Доджиму, а також дізнатися про справжню мету цього будівництва.
Yakuza 4: Дія відбувається у 2010 році, через рік після подій попередньої гри. Головними героями стають Акіяма Шун, мільярдер, що займається грошовими позиками, який намагається захистити свою клієнтку, на яку полює поліція; Саеджіма Тайґа, клятвенний брат Маджими, засуджений на смертну кару, який тікає з тюрми в пошуках правди за обставини свого ув'язнення 25 років тому; Танімура Масайоші, молодий поліцейський, який хоче дізнатися правду про загибель свого прийомного батька; і Кір'ю Казума, який повертається в Токіо з Окінави щоб знайти Саеджіму та допомогти Тоджо клану у протистоянні з кланом Уено Сейва. Історії усіх персонажів поєднуються між собою, відкриваючи значно ширшу картину подій.
Yakuza 5: Дія відбувається у 2012 році. Старішина Альянсу Омі отримав діагноз рак легень і йому лишається жити приблизно тиждень. Існує небезпека, що новий старійшина Альянсу припинить існуючий мир між Омі та Тоджо. Щоб бути готовими до цього, Тоджо починає шукати союзників по усій Японії - Саппоро, Фукуока, Наґоя. Проте усі посли клану починають зникати безвісти або помирати. Тим часом в Осаці прийомна донька Кір'ю, Савамура Харука, тренується і планує стати "Ідолом" - японською поп-зіркою. Гра має п'ятьох іграбельних персонажів, які починають свій шлях окремо один від одного, але в кульмінації усі їхні історії пов'язуються в одну.
Yakuza 6: The Song of Life: Дія відбувається у 2016 році. Одразу ж після подій попередньої гри Кір'ю Казума потрапляє у тюрму на чотири роки. Коли він звільняється, він дізнається, що Харука втекла і відправляється на її пошуки. Він знаходить її у Камурочо, але лише після того, як її збиває машина і вона опиняється в комі. Кір'ю дізнається, що Харука має дитину, а єдина вціліла фотографія на її телефоні була зроблена у Хірошімі. Щоб дізнатися правду про долю Харуки, Кір'ю відправляється в Хірошіму, де панують якудзи з Альянсу Йомей. У пошуках інформації про Харуку він дізнається про таємницю, яку оберігають місцеві якудзи ще з післявоєнного періоду, яка може змінити долю усієї Японії.
Yakuza: Like a Dragon: гра випущена в Японії під назвою "Подібний Дракону 7". Дія гри відбувається у 2019 році, через три роки після подій попередньої гри. Низькоранговий якудза з низькорангової сім'ї клану Тоджо, Касуґа Ічібан, щойно вийшов на свободу після 18 років в'язниці. Він побачив Камурочо повністю під контролем Альянсу Омі, Тоджо клан був ліквідований, а його патріарх став виконуючим обов'язків капітана Альянсу Омі. Коли він спробував поговорити зі своїм патріархом, той вистрелив йому у груди. Касуґа вижив і прокинувся на смітнику в Йокогамі - території непідконтрольній Омі. Майже одразу він опиняється в середині підпільного життя Йокогами, ворог одразу чотирьох Йокогамських підпільних організацій: Корейської мафії, Китайської тріади, Японської якудзи і Ліберальної партії Японії. Він намагається допомогти своїм новим друзям, а також дізнатися правду, чому його патріарх зрадив Тоджо і що йому робити далі.

Спінофи 
Історія першого спінофу, Ryū ga Gotoku Kenzan! розповідає про події Періоду Едо в 1605 році. Головним героєм є легендарний мечник Міямото Мусаші. Гра вийшла ексклюзивно в Японії і ніколи не була перекладена іншими мовами.

Kurohyō: Ryū ga Gotoku Shinshō розповідає про Укьо Тацую, вуличного хулігана, який посварився з кланом Тоджо і випадково вбив одного з їхніх високорангових членів. Гра була розроблена сторонньою студією Syn Sophia і випущення в 2010 році для PlayStation Portable в Японії і ніколи не мала міжнародного релізу. A sequel, Kurohyō 2: Ryū ga Gotoku Ashura hen, was released in Japan on March 22, 2012.

Yakuza: Dead Souls, не-канонічна гра про зомбі-апокаліпсис у Камурочо. Вийшла в Японії у 2011 році. У 2012 році гра отримала міжнародний реліз.

Ryū ga Gotoku Ishin!, ще одна гра, події якої відбуваються у стародавні часи періоду Бакумацу (між 1853 та 1867 роками) і розповідає історію самураю Рьоми Сакамото. Гра вийшла лише в Японії для PlayStation 3 та PlayStation 4 у лютому, 2014.

Fist of the North Star: Lost Paradise, також відома в Японії як Hokuto ga Gotoku (гра слів з японською назвою оригінальної франшизи: Подібний Дракону - Подібний Хокуто), вийшла в 2018 для PlayStation 4, і основана на серії популярної манги Fist of the North Star. and worldwide on October 2, 2018.

Ryu ga Gotoku Online, free-to-play гра випущена для операційних системт Android та iOS, а також для ПК у 2018 році.

Перевипуски та ремейки 
Ремастер-версії перших двох ігор вийшли в Японії 1 листопада 2012 року для PlayStation 3. Пізніше їх портували для Wii U та випустили в Японії 8 серпня 2013 року під назвою Ryū ga Gotoku 1&2 HD for Wii U. Усі ці ігри не отримали міжнародного релізу.

Yakuza Kiwami, повноцінний ремейк першої гри Yakuza вийшов у Японії 21 січня 2016 для PlayStation 3 та PlayStation 4; Версія для PS4 отримала міжнародний реліз у серпні 2017 року. обидві версії стали найпопулярнішими покупками в перші тижні після релізу в Японії: було продано 103,256 копій на PS4 та 60,427 копій на PS3. 19 лютого 2019 року гра вийшла також на платформі Microsoft Windows, а 22 квітня 2020 року - також на Xbox One.

Yakuza Kiwami 2, повноцінний ремейк другої гри Yakuza 2, вийшов 7 грудня 2017 року для PlayStation 4 в Японії, а 28 серпня 2018 року гра отримала міжнародний реліз. Історія гри була розширена за рахунок додаткової кампанії під назвою "Саґа Маджіми Ґоро", яка розповідає нам про життя Маджіми після подій Yakuza 0. 9 травня 2019 року гра була випущена на платформі Windows, а 30 липня 2020 - також на Xbox One .

20 серпня 2019 року була випущена збірка під назвою The Yakuza Remastered Collection для PS4, яка включала в себе ремастери ігор Yakuza 3, Yakuza 4, та Yakuza 5. Усі ці ігри вийшли окремо в Японії в період між 2018 та 2019 роками. Усі ці ігри були перекладені наново, а також в них було повернено чимало контенту, який було вирізано під час міжнародного релізу оригінальних ігор.  The Yakuza Remastered Collection також була випущеня для Xbox One та Microsoft Windows 28 січня 2021 року.

Примітки 

Action-adventure
Відеоігри з відкритим світом
Екранізовані відеоігри